Нина може бити:

 , женско име
 Нина, надимак женског имена Николина

или:
 Нина (град), град у округу Типерари, покрајина Манстер, Република Ирска
 779 Нина, астероид
 Нина (ера), јапанска ера

или:
 Нина (филм из 1959), играни филм из 1959.
 Нина (филм из 2004), играни филм из 2004.
 Нина (филм из 2012), документарни филм из 2012.
 Шта је с тобом, Нина, играни филм из 1984.

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Нина“
 Списак чланака који у наслову садрже „Нина“